Swap kan syfta på:
 Swapping – en metod att flytta hela processer till och från sekundärminne för att kunna köra flera processer parallellt, se paging 
 Swap (ekonomi) – en form av derivatinstrument
 Swaption – ett derivat i form av en option att ingå ett ränteswapavtal